Cold Summer — дебютный студийный альбом трио U.S.D.A., вышедший в 2007 году.

Сингл "White Girl", продюсировавший Drumma Boy и сингл "Corporate Thuggin'" транслировали на MTV и продержались на самых высоких местах в чартах на протяжении более двух недель

Список композиций

Место альбома в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы, спродюсированные Drumma Boy